Шпиља може бити:
 Шпиља, синоним за пећину
 Шпиља, насељено место у РС